Desa Sampora kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sampora (administrativ by i Indonesien, lat -6,85, long 108,50), Jawa Barat, 
 Desa Sampora (administrativ by i Indonesien, lat -6,93, long 106,60), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar